Geografie in de Benelux
Montfort (Nederland), plaats in de gemeente Roerdalen in de Nederlandse provincie Limburg
 Ambt Montfort (drostambt) 
 Ambt Montfort (gemeente)
Kasteel Montfort (Limburg), nabij bovengenoemde plaats
Montfort College, school in Rotselaar
Montfort (België), een gehucht in de gemeente Esneux in de Belgische provincie Luik

Geografie overige landen
Graafschap Montfort (Oostenrijk) in Vorarlberg
Graafschap Montfort (Frankrijk) bij Parijs
Montfort (Alpes-de-Haute-Provence)
Montfort (Doubs)
Montfort (Maine-et-Loire)
Montfort (Pyrénées-Atlantiques)
Montfort-en-Chalosse, Landes
Montfort-l'Amaury, Yvelines
Montfort-le-Gesnois, Sarthe
Montfort-sur-Argens, Var
Montfort-sur-Boulzane, Aude
Montfort-sur-Meu, Ille-et-Vilaine
Montfort-sur-Risle, Eure
 Montfort (Wisconsin), VS
Kasteel van Montfort (Dordogne), een kasteel in de gemeente Vitrac

Overig
Pierre Denys de Montfort (1766-1820), Frans natuuronderzoeker

Zie ook 
Montfoort, een plaats in de provincie Utrecht
Monforte, enkele plaatsen in Spanje en Portugal